Під ім'ям Саді́ Карно́ відомі два представники роду Карно:

 Нікола Леонар Саді Карно (1796—1832) — французький фізик;
 Марі Франсуа Саді Карно (1837—1894) — французький політик, президент Франціх у 1887—1894, небіж Нікола Леонара Саді Карно.